Марк А́ллен Уэ́ббер (; род. 19 июля 1980, Миннеаполис, Миннесота, США) — американский актёр, сценарист, режиссёр, оператор и продюсер. Известен по фильмам «Снежный день», «Оружие» и «Скотт Пилигрим против всех».

Биография 
Уэббер родился в Миннеаполисе, штат Миннесота, где он провёл свои первые годы. Мать — , кандидатка в вице-президенты от Партии зелёных на президентских выборах 2012 года. Позже жил со своей матерью-одиночкой в Северной Филадельфии. Там они вели бездомный образ жизни, живя в автомобилях и заброшенных зданиях. Впоследствии он и его мать стали защитниками бездомных.

Впервые в качестве актёра Уэббер дебютировал в 1998 году. Всего на сегодняшний день он принял участие в съёмках более чем тридцати картин.

Личная жизнь 
Есть сын Айзек Лав Шоу (род. 2008) от актрисы Фрэнки Шоу.

С 21 декабря 2013 года Марк женат на актрисе Терезе Палмер, с которой он встречался 15 месяцев до их свадьбы. У супругов четверо детей: два сына, Боди Рейн Палмер (род. 17.02.2014) и Форест Сейдж Палмер (род. 12.12.2016), и две дочери — Поэт Лэйк Палмер (род. 12.04.2019) и Прэйри Мун Палмер (род. 17.08.2021).

Фильмография

Актёр

Режиссёр

Примечания

Ссылки